Штурмфюрер (, cок. Stuf) — звание в СА, возникло как должность в 1925 году и стало званием в 1928. Соответствовало званию лейтенанта (эквивалент ОФ-1б в западных вооруженных силах).

C 1930 звание штурмфюрера стало первым офицерским званием в нескольких организациях нацистской партии. Использовалось также в качестве звания в СС до 1934 года, когда после Ночи длинных ножей СС переименовало это звание в унтерштурмфюрер СС, подтверждая тем самым превосходство своих званий.

Знаки различия

Примечания

Литература 
 
 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания СА
Воинские звания СС